Turniej Gwiazdkowy 1997 – 5. edycja turnieju żużlowego rozgrywanego w Pile, który odbył się 6 grudnia 1997. Zwyciężył Tomasz Gollob.

Wyniki

Turniej zasadniczy 
Piła, 6 grudnia 1997
NCD: Rafał Dobrucki – 64,60 w wyścigu 6
Sędzia: Roman Siwiak

Bieg po biegu 
[64,70] Krzyżaniak, T.Gollob, J.Gollob, Okupski
[64,88] Dobrucki, Kowalski, Okoniewski, Gjedde
[66,25] Ułamek, Jankowski, Bajerski, Kessler
[65,95] Gjedde, Okupski, Bajerski, Pecyna Pecyna za Okoniewskiego
[65,30] Jankowski, J.Gollob, T.Gollob, Kowalski
[64,60] Dobrucki, Ułamek, Krzyżaniak, Kessler
[66,80] Okupski, Okoniewski, Kowalski, Kessler
[65,00] T.Gollob, J.Gollob, Dobrucki, Bajerski
[65,34] Krzyżaniak, Ułamek, Gjedde, Jankowski
[66,10] Dobrucki, Kowalski, Ułamek, Okupski
[66,22] T.Gollob, J.Gollob, Gjedde, Kessler
[67,02] Krzyżaniak, Okoniewski, Jankowski, Bajerski
[66,00] Dobrucki, Jankowski, Gjedde, Okupski
[66,80] T.Gollob, Okoniewski, Ułamek, J.Gollob
[67,45] Krzyżaniak, Kowalski, Pecyna, Kessler Pecyna za Bajerskiego

Finał C 
[66,25] Okoniewski, Okupski, Kowalski, Gjedde

Finał B 
[67,20] Jankowski, Okoniewski, J.Gollob, Ułamek

Finał A 
[65,75] T.Gollob, Dobrucki, Krzyżaniak, Jankowski

Linki zewnętrzne 
 

1997
1997 w sporcie żużlowym
1997 w polskim sporcie